Oandu Jõgi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Purtse Jõgi, å, 
 Altja Oja, å, Lääne-Viru län, 

Robotskapade Estlandförgreningar